Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 930-as jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

930-as busz (Budapest)

930-as busz (Pécs)megszűnt
930Y busz (Pécs)megszűnt